Navarrai Mária aragóniai királyné (1330–1347), II. Johanna navarrai királynő és III. (Évreux-i) Fülöp iure uxoris navarrai király lánya
Navarrai Mária gandiai hercegné (1355–1420 után), II. (Gonosz) Károly navarrai király elsőszülött gyermeke
Navarrai Mária (1383–fiatalon), III. (Nemes) Károly navarrai király másodszülött lánya